I liga szkocka w piłce nożnej (1966/1967) – siedemdziesiąty sezon w historii rozgrywek. Mistrzem kraju został Celtic Glasgow. Awans uzyskały zespoły Greenock Morton i Raith Rovers. Do Scottish Football League First Division spadły zespoły St. Mirren i Ayr United.

Tabela końcowa

Król strzelców 

 Stevie Chalmers (Celtic) 21

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1966 w piłce nożnej
1967 w piłce nożnej